McBride (Michigan), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Brian McBride (1972), Amerikaans voetballer
 Chi McBride (1961), Amerikaans acteur
 Cory J. McBride, Amerikaans domponist
 Danny McBride (1976), Amerikaans acteur
 Joe McBride (1938-2012), Schots voetballer
 Kevin McBride (1981), Schots voetballer
 Martina McBride (1966), Amerikaans zangeres
 Melissa McBride (1965), Amerikaans actrice
 Nick McBride (1991), Australisch autocoureur
 Reggie McBride (1954), Amerikaans bassist
 Rita McBride (1960), Amerikaans beeldhouwer
 Robert Guyn McBride (1911-2007), Amerikaans componist